Lucien Besnard ist der Name folgender Personen:

* Lucien Besnard (Dramaturg) (1872–1955), französischer Bühnenautor und Kritiker 
 Lucien Roisin Besnard (Lucien Édouard Roisin Besnard; 1876–1943), französischer Fotograf